Hacıalılı – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian
 Hacıalılı – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian
 Hacıalılı – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian
 Hacıalılı – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian